Нуево Зокијапам има више значења:

 Општина Нуево Зокијапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Зокијапам (Нуево Зокијапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику